Сільвія Ганіка була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Мартіна Навратілова.

Навратілова виграла змагання в одиночному розряді в рамках турніру Virginia Slims Championships 1983, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Андреа Джегер (1-ше коло)
  Трейсі Остін (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (1-ше коло)
  Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims Championships Draw

V
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983